Crispi peut faire référence à:

Patronymie
 Francesco Crispi (1818-1901), homme d'État italien du royaume d'Italie
 Giuseppe Crispi (1781-1859), évêque catholique et philologue italien
 Mario Crispi (1963- ), un compositeur et flûtiste italien